Der Begriff Depolarisation wird mehrfach mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet:

 in der Neurophysiologie: Depolarisation (Physiologie) der Zellmembran;
 in der Physik: Depolarisation (Wellenausbreitung) einer elektromagnetischen Welle